Il singolare dell'Eagle Classic 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mikael Pernfors ha battuto in finale Glenn Layendecker 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Brad Gilbert (primo turno)
  Kevin Curren (semifinali)
  Mikael Pernfors (campione)
  Dan Goldie (secondo turno)

 Jay Berger (primo turno) 
 Michael Chang (secondo turno) 
 Mark Woodforde (secondo turno) 
 Derrick Rostagno (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eagle Classic 1988